River Forth bezeichnet mehrere Flüsse

in Schottland:
Forth (Firth of Forth)

in Australien:
Forth River (Bass-Straße)